Duirinish ist der Name von

 Duirinish (Skye), einer Halbinsel der schottischen Insel Skye, siehe Skye#Duirinish
 Duirinish (Lochalsh), eine schottische Ortschaft in der Nähe von Kyle of Lochalsh